Dwoje na huśtawce – sztuka Williama Gibsona
 Dwoje na huśtawce – amerykański film z 1962, adaptacja sztuki